Александр Даллас Бейч (; 1806—1867) — американский инженер.

Биография

Александр Даллас Бейч родился 19 июля 1806 года в Филадельфии.

Правнук Бенджамина Франклина, воспитывался в Военной академии в Вест-Пойнте и в 1825 году был определен в топографический инженерный корпус.

В 1827 году был профессором естественных наук Филадельфийского университета, в 1836 году избран в президенты Жирардовского колледжа, после чего отправился в Европу для ознакомления с системами воспитания в Англии, Франции, Германии и Швейцарии.

По возвращении в США в 1838 году он принялся за организацию учебного дела в родном городе на началах полнейшей свободы, и когда в 1842 году цель эта была достигнута, снова вернулся к профессуре, возобновив свои лекции по естественным наукам.

С 1843 и до самой смерти был суперинтендантом Американской береговой службы (U.S. Coast Survey), которая из всех научных организаций США на тот момент располагала самым крупным бюджетом. На этом посту оказал существенное влияние на становление американской науки. 

Иностранный член Лондонского королевского общества (1860), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук c декабря 1861 года по отделению физико-математических наук (разряд математических наук). 

В 1863 году вошёл в число членов-основателей Национальной академии наук США и стал её первым президентом (1863—1867).

Александр Даллас Бейч скончался 17 февраля 1867 года в городе Ньюпорте.

Примечания

Литература 
 
 Bache, Alexander Dallas — статья в Энциклопедии Британника 

Выпускники Военной академии США
Инженеры США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Президенты Национальной академии наук США
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора Йельского университета